Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa organizowana corocznie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem zawodów jest Katedra Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji UMK we współpracy z Towarzystwem Naukowym Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”. Przewodniczącym Komitetu Głównego Olimpiady jest prof. zw. dr hab. Tadeusz Jasudowicz. Od roku 2014 organizacja Olimpiady została wstrzymana.

Zawody podzielone są na 3 części:
 etap szkolny – test pisemny (test wielokrotnego wyboru) oraz eliminacje ustne;
 etap okręgowy – przygotowanie opinii prawnej (pisemne rozwiązanie kazusu prawnego) z zakresu prawa międzynarodowego publicznego (Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych) oraz dla osób których prace zostały zakwalifikowane do dalszego etapu egzamin ustny przed komisją okręgową;
 etap centralny – egzamin ustny przed izbami egzaminacyjnymi (oraz dla 10 najlepszych uczestników z poszczególnych izb – superfinał procesowy w postaci symulacji procesu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka), który odbywa się na WPiA UMK w Toruniu.

Uprawnienia wynikające z uzyskania statusu laureata, bądź finalisty są zróżnicowane w zależności od danej uczelni. Oprócz najwyższej oceny z przedmiotu wiedza o społeczeństwie laureaci i finaliści otrzymują maksymalną liczbę punktów z rekrutacji na liczne kierunki najbardziej prestiżowych uczelni w Polsce. Ponadto na mocy zarządzenia CKE finaliści i laureaci olimpiady (na etapie centralnym) otrzymują zwolnienie z matury z wiedzy o społeczeństwie (równoznaczne z uzyskaniem 100% z zakresu rozszerzonego).

Laureaci zapraszani są do udziału w letnim obozie Wioska olimpijska organizowanym przez Stowarzyszenie Naukowe Collegium Invisibile pod patronatem rektorów uniwersytetów Jagiellońskiego oraz Warszawskiego.

Zakres programowy 
Zgodnie z Regulaminem Olimpiady, od jej uczestników oczekuje się ugruntowanej i głębokiej wiedzy z zakresu:
 Wiedzy o Społeczeństwie – pełnego programu;
 Historii najnowszej – od zakończenia I wojny światowej;
 Aktualnych procesów, problemów i wydarzeń w kraju, w Europie i w świecie, z elementarną umiejętnością ich prawnej interpretacji;
 Praw człowieka i ich ochrony – nie ograniczającej się do programu szkolnego, a stopniowo pogłębianej i poszerzanej w miarę wzrostu szczebla zmagań olimpijskich.

Tematy przewodnie Olimpiady 
Co roku Olimpiada odbywa się pod hasłem: "Demokracja – Prawa człowieka – Rządy prawa". Dodatkowo każda edycja ma swój profil, związany z konkretną dziedziną ochrony praw człowieka.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Olimpiady

Prawa człowieka
Ochrona praw człowieka